Николай Луньков: Луньков, Николай Алексеевич (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Луньков, Николай Митрофанович (1919—2021) — советский дипломат.